Ванкувър може да се отнася за:

 Ванкувър — връх (, 4812 м) в провинция Юкон, Канада;
 Ванкувър — град () в провинция Британска Колумбия, Канада;
 Ванкувър — град () в щата Вашингтон, САЩ;
 Ванкувър — морски музей в град Ванкувър, Канада;
 Ванкувър — нос () в Западна Аляска, на брега на Берингово море;
 Ванкувър — остров в Тихия океан, край западните брегове на Канада;
 Ванкувър — полуостров () в Югозападна Австралия;

Личности 
 Джордж Ванкувър (1757-1798) – английски мореплавател.